Протей:
 Протей — морское божество в древнегреческой мифологии
 Протей — пьеса Эсхила.
 Протей — македонский флотоводец IV века до н. э.
 Протей — спутник планеты Нептун
 Протей (литературный персонаж) — герой комедии Уильяма Шекспира «Два веронца»
 Амёба протей — aмёба обыкновенная
 Протей (бактерия) — род энтеробактерий
 Протей — представитель семейства протеев из отряда хвостатых земноводных.
 Протей — научно-фантастическая повесть Юрия Медведева, опубликованная в журнале «Роман-газета»
 Протей — художественный фильм 1995 года
 Протей — художественный фильм 2003 года
 Протей (Y-3) — греческая подводная лодка времён Второй мировой войны

См. также 
 Proteus

Примечания